Bestuurder (verkeer), iemand die een vervoermiddel bestuurt
iemand die deel uitmaakt van een bestuur